Magway kan syfta på:

Geografi

Myanmar 

 Magwayregionen, region, 
 Magway (regionhuvudort i Burma), Magwayregionen, 

Robotskapade Myanmarförgreningar